Сібу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний захід від Парижа, 185 км на південний захід від Бордо, 110 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3450 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7118,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сібур на сайті французького Національного інституту географії
 Сібур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сібур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї